Brasil Open 2012 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu Brasil Open rozgrywany w dniach 13–19 lutego 2012 roku w São Paulo na kortach ziemnych w hali o puli nagród 475 300 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Brazylii